Архиепископ Фили́пп (в миру Сергей Николаевич Гумиле́вский; , Москва — 22 сентября 1936, Иваново) — епископ Русской Православной Церкви, архиепископ Владимирский и Суздальский.

Биография 
В 1897 году окончил Московскую духовную семинарию. В 1901 году окончил Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия с правом преподавания в семинарии.

26 июля 1902 года назначен псаломщиком императорской посольской церкви во Флоренции. С 28 августа 1903 года — псаломщик посольской церкви в Риме.

С 19 августа 1904 года — преподаватель в Тульской духовной семинарии. 13 октября 1905 года уволен от службы в семинарии по болезни.

С 17 января по 7 июля 1907 года — надзиратель Московской духовной семинарии.

7 июля 1907 года принял монашеский постриг с именем Филипп.

27 октября 1907 года назначен помощником инспектора Московской духовной семинарии.

16 августа 1908 года назначен инспектором Тифлисской духовной семинарии.

7 октября 1909 года назначен инспектором Вифанской духовной семинарии в Сергиевом Посаде. 30 января 1910 года назначен ректором той же семинарии с возведением в сан архимандрита.

С 22 июня 1912 года по 30 марта 1913 года — ректор Московской духовной семинарии.

С 30 марта 1913 по 16 мая 1916 года — настоятель Русской посольской церкви в Риме, где ранее служил псаломщиком.

С 16 мая 1916 по 1918 год — ректор Кишинёвской духовной семинарии.

В 1918 году из-за отказа принять румынское гражданство лишён должности ректора семинарии и выслан из Бессарабии, приехал в Киев и митрополитом Антонием (Храповицким) командирован в Южную армию. С февраля 1919 года проживал в Антониевском монастыре Херсонской губернии, преподавал в детском приюте бывшего Петровского монастыря. С декабря 1919 года — на Кубани, вероятно, прибыл по приглашению временно управляющего Кубанской епархией митрополита Антония, был экономом архиерейского дома и настоятелем Казанского мужского монастыря.

По указу Священного синода от 13 ноября 1920 года — епископ Ейский, викарий Кубанской епархии и временно управляющий Ставропольской епархией. Хиротония состоялась в Новочеркасске. Спустя месяц арестован и выслан в Ростов в числе большой группы духовенства.

С 1921 года — епископ Балахнинский, викарий Нижегородской епархии.

В 1923—1924 годах — в заключении и ссылке. С ноября 1924 года проживал в Москве без права выезда. В 1925 году уклонился в беглопоповство. Принёс покаяние. 12 апреля 1925 года подписал акт о передаче высшей церковной власти митрополиту Крутицкому Петру (Полянскому).

В 1926—1927 годах находился в ссылке в Тамбовской губерния.

С мая 1927 года — архиепископ Звенигородский, временно управляющий Московской епархией. С 18 мая 1927 года — член Временного патриаршего Священного синода при митрополите Сергии (Страгородском).

16 июля 1930 года рукоположил монаха Пимена (Извекова), будущего патриарха, во иеродиакона, а 12 января 1931 года — во иеромонаха.

18 февраля (по другим данным, 8 февраля) 1931 года был арестован по подозрению в том, что «информировал папу Римского о состоянии церквей в СССР», и в том, что интервью митрополита Сергия 1930 года было неискренним и должно последовать опровержение текста этого интервью. 18 ноября 1931 года Особым совещанием при Коллегии ОГПУ был признан виновным в «передаче зарубежным а[нти]/с[оветским] кругам к[онтр]/р[еволюционного] документа и сведений, приносящих вред соввласти» и приговорен к трём годам ИТЛ.

С декабря 1931 года находился в одном из концлагерей. 25 июля 1933 года начальник 3-го отделения СПО ОГПУ написал: «О досрочном освобождении Гумилевского из к[онц]/л[агеря] категорически возражаю».

Позднее жил в городе Владимире на правах заштатного архиерея.

В 1936 году был арестован (по одним данным, 26 апреля, по другим — 9 сентября). Проходил по одному делу с архиепископом Сергием (Гришиным) и епископом Афанасием (Сахаровым). Был осуждён 21 сентября 1936 года на 3 года лишения свободы. Погиб в тюрьме: 22 сентября был убит во время допроса, не пожелав подписать текст ложного показания, предложенного следователем. Похоронен в Иванове на местном городском кладбище. Архиепископа Филиппа хоронили как простого монаха в закрытом гробе, а сестре сказали, что открыть гроб нельзя, так как владыка якобы умер от инфекционной болезни.

Примечания

Литература 
 

Выпускники Московской духовной семинарии
Выпускники Казанской духовной академии
Вифанская духовная семинария
Ректоры Московской духовной семинарии
Священнослужители, репрессированные в СССР
Архиепископы Русской православной церкви
Убитые в местах лишения свободы
Преподаватели Кишинёвской духовной семинарии